Hagena ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Hagena (* 1944), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Hermann Hagena (1931–2022), deutscher Offizier, Pilot, Jurist und Publizist
 Katharina Hagena (* 1967), deutsche Autorin